

Italia
 Basilica di Sant'Ambrogio a Milano
 Chiesa di Sant'Ambrogio ad Alassio
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Bargagli
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Brescia
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Brugherio
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Buddusò
 Chiesa di sant'Ambrogio  a Cademario
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Cinisello
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Cuneo
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Firenze
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Gabbioneta, nel comune di Gabbioneta-Binanuova
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Legnano
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Lierna
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Linate, frazione di Peschiera Borromeo
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Lonate Pozzolo
 Cattedrale di Sant'Ambrogio a Vigevano
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Migiandone, frazione di Ornavasso
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Mignanego
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Monserrato
Chiesa di Sant'Ambrogio a Montecorvino Rovella (SA)
 Chiesa di Sant'Ambrogio  a Morazzone
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Olmo al Brembo
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Omegna
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Orero
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Ornica
 Chiesa ed ex monastero di Sant'Ambrogio della Vittoria a Parabiago
 Basilica di Sant'Ambrogio a Pavia (non più esistente)
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Pizzino frazione di Taleggio
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Ponte Capriasca
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Reggio Emilia
 Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma, in via del Corso
 Chiesa di Sant'Ambrogio della Massima a Roma, nel rione Sant'Angelo, situata nella via omonima
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Roma, nel quartiere Aurelio, in via Girolamo Vitelli
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Rozzano
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Sambruson, frazione di Dolo
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Sant'Ambrogio, frazione di Trebaseleghe
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Sant'Ambrogio di Valpolicella
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Savona
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Seppiana, frazione di Borgomezzavalle
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Settala
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Sidolo, frazione di Bardi
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Torre de' Picenardi
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Treville
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Trezzano sul Naviglio
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Treviso
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Uscio
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Voltri
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Varazze
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Verdellino
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Vignate
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Zoagli
 Oratorio di Sant'Ambrogio a Segrate

Stati Uniti d'America 
 Chiesa di Sant'Ambrogio a Saint Louis, Missouri

Svizzera 
Chiesa di Sant'Ambrogio a Barbengo (Lugano)
Chiesa cimiteriale di Sant'Ambrogio a Cademario
Chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio a Cademario
Chiesa di Sant'Ambrogio a Chironico
Chiesa di Sant'Ambrogio a Dangio (Blenio)
Chiesa di Sant'Ambrogio a Lodrino
Chiesa di Sant'Ambrogio a Ponte Capriasca
Chiesa di Sant'Ambrogio a Prugiasco
Chiesa di Sant'Ambrogio vecchio a Prugiasco
Chiesa di Sant'Ambrogio a Quinto
Chiesa di Sant'Ambrogio a Segno

Pagine correlate 
 Pieve di Sant'Ambrogio